Teresa Stanek (ur. 1929) – polska działaczka kombatancka, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK)
 Teresa Stanek (1929–2020) – polska działaczka kombatancka, filolog i językoznawca, sekretarz generalny Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski
 Teresa Stanek (ur. 1955) – polska teolożka, dr hab.